Лозовський — слов'янське прізвище.

 Лозовський Анатолій Максимович (* 1957) — український піаніст. Заслужений артист України.
 Лозовський Василь Михайлович — контр-адмірал, Герой Радянського Союзу.
 Лозовський Лесь (Олександр Кирилович; 1900—1922) — графік.
 Лозовський Роман — Шухевич Роман Осипович — український політичний і державний діяч, військовик.

Див. також 
 Лозівський
 Лозівський район

Примітки 

Слов'янські прізвища